Кадесниково — название населённых пунктов в России:

 Кадесниково — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Кадесниково — деревня в Оричевском районе Кировской области.